Das Internazionali di Tennis d’Abruzzo 2017 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. April 2017 in Francavilla al Mare stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 186 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 212 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 178 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Francavilla al Mare